Neobatrachia (Neolatijn Neo- (nieuw) + batrachia (kikker)) is een van de drie onderordes van de kikkers (Anura). Neobatrachia bestaat uit 48 families verdeeld in 2 clades namelijk Hyloidea en Ranoidea, die dan weer onder verschillende superfamilies worden onderverdeeld. Met ruim 6600 soorten behoort meer dan 90% van alle kikkers tot de onderorde Neobatrachia.

De wetenschappelijke naam van de soort werd voor het eerst voorgesteld door Osvaldo Alfredo Reig in 1958. De onderorde bevat kikkerfamilies die verder zijn ontwikkeld dan de andere twee onderorden; de meer primitieve Mesobatrachia ('tussen'kikkers) en de Archaeobatrachia ('oer'kikkers).

Families
Het onderverdelen van verschillende families van de kikkers tussen Archaeo-, Meso- en Neobatrachia is echter controversieel. Naarmate de families en hun geslachten verder worden onderzocht en door meer kennis op te doen wordt de indeling onduidelijker aangezien meer kikkers dezelfde kenmerken bevatten die gelden voor meerdere ordes en onderordes.

De volgende lijst met de bijhorende families voor Neobatrachia en cladogram zijn gebaseerd op Frost et al. (2006), Heinicke et al. (2009) en Pyron en Wiens (2011).

De volgende families zijn opgenomen als incertae sedis:
Familie: Atopophrynus
Familie: Geobatrachus

Cladogram
De volgende cladogram weergeeft de indeling van de 3 onderordes van de kikkers. Archaeobatrachia wordt weergeven met A; Mesobatrachia wordt weergeven als M. De onderorde Neobatrachia bevat zoveel superfamilies en families dat deze groep te groot is om te weergeven in een cladogram. Zie de clade Hyloidea en Ranoidea voor de volledige cladogram.

Externe links
  Britannica - Anura - Classification

Bronvermelding

Kikkers